Dubrava kod Tisna je naselje u sastavu Općine Tisno, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 7,5 kilometara sjeveroistočno od Tisna.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 179 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Šibensko-kninskoj županiji